Bdelloura är ett släkte av plattmaskar. Bdelloura ingår i familjen Bdellouridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Planarier
Bdelloura